Dziewiąty sezon FIA GT Championship rozpoczął się 10 kwietnia na torze Monza, a zakończył się 25 listopada na torze Bahrain International Circuit. Tytuł w klasie GT1 zdobył zespół Vitaphone Racing Team, a w klasie GT2 tytuł zdobył zespół Gruppe M Racing.

Kalendarz wyścigowy i zwycięzcy

Klasyfikacje generalne

GT1 Kierowcy

GT2 Kierowcy

GT1 Zespoły

GT2 Zespoły

GT1 Producenci

GT2 Producenci

Linki zewnętrzne 
 

2005 w sportach motorowych
Sezony FIA GT Championship